Вільнаво́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний схід від Парижа, 170 км на північний захід від Діжона, 60 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 70 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 180,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнавотт на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнавотт на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнавотт на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнавотт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнавотт на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна